El nombre de Iglesia de San Roque es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en advocación a San Roque.

Advocación 
 San Roque de Montpellier (c.1295-1327), santo católico francés - Festividad: 16 de agosto.
 San Roque González de Santa Cruz (1576-1628), mártir criollo rioplatense - Festividad: 16 de noviembre (Paraguay) y 17 de noviembre (Argentina).

Iglesias

Argentina 
 Iglesia de San Roque, iglesia en la ciudad de Córdoba;

Bélgica 
 Iglesia de San Roque (Église Saint-Roch), iglesia en la ciudad de Mirwart;

Colombia 
 Iglesia de San Roque, iglesia en la localidad de Barranquilla, Atlántico;

España 
 Iglesia de San Roque, iglesia en la localidad de Almería, 
 Iglesia de San Roque, iglesia en la localidad de Fuentes de Ayódar, Castellón;
 Iglesia de San Roque, iglesia en la localidad de Tinajo, Islas Canarias;
 Iglesia de San Roque, iglesia en la localidad de Salàs de Pallars, Lérida;
 Iglesia de San Roque, iglesia en la localidad de Benicalap, Valencia.

Francia 
 Iglesia de San Roque (Église Saint-Roch), iglesia en la ciudad de París (:w:fr);
 Iglesia de San Roque (Église Saint-Roch), iglesia en la ciudad de Montpellier (:w:fr);

Italia 
 Iglesia de San Roque, iglesia en la ciudad de Venecia;
 Iglesia de San Roque, iglesia en la ciudad de Palmi;

Perú 
 Iglesia de San Roque , iglesia en la localidad de San Roque del Distrito de Santiago de Surco;

Polonia 
 Iglesia de San Roque (Kościół św. Rocha), iglesia en la ciudad de Białystok (w:pl:);

Portugal 
 Iglesia de San Roque (Igreja de São Roque), iglesia en la ciudad de Lisboa (w:pt:);